Sparta è un'antica città-Stato del Peloponneso. Il toponimo può riferirsi anche a:

Geografia 
 Grecia
 Sparta – città moderna che sorge nei pressi dell'antica Sparta

 Stati Uniti d'America
 Sparta – capoluogo della Contea di Alleghany, Carolina del Nord
 Sparta – capoluogo della Contea di Hancock, Georgia
 Sparta – città della Contea di Randolph, Illinois
 Sparta – città della Contea di Gallatin, Kentucky
 Sparta – villaggio della Contea di Kent, Michigan
 Sparta – township della Contea di Kent, Michigan
 Sparta – città della Contea di Christian, Missouri
 Sparta – township della Contea di Sussex, New Jersey
 Sparta – città della Contea di Livingston, New York
 Sparta – villaggio della Contea di Morrow, Ohio
 Sparta – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Sparta – città della Contea di White, Tennessee
 Sparta – città della Contea di Monroe, Wisconsin

Musica 
 Sparta – gruppo musicale post-hardcore statunitense
 Sparta – album dei M.O.P. del 2011

Sport 
 Athletic Club Sparta Praha – società polisportiva ceca
 Società Sportiva Sparta Novara – società calcistica italiana
 Sparta Rotterdam – società calcistica olandese

Altro 
 Sparta – mitica prima regina di Sparta, moglie di Lacedemone ed eponima della città
 Sparta - La battaglia delle Termopili – videogioco strategico in tempo reale